Wilhelm Gohlke ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Gohlke (Waffenhistoriker) (1838–1919), deutscher Feuerwerksoffizier und Waffenhistoriker
 Wilhelm Gohlke (Maler) (1908–2008), deutscher Maler